Una summa es un texto que resume los conocimientos en un campo determinado.

Summa puede también referirse a:

 (1928) Summa, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides que orbita entre Marte y Júpiter.
 Summa, localidad en la provincia de Azerbaiyán Oriental, Irán.
 Summa, composición del estonio Arvo Pärt de 1978.
 Summa, revista argentina dedicada a la arquitectura, el diseño y el urbanismo.
 SUMMA 112, acrónimo del Servicio de Urgencias Médicas de MAdrid. 
 Batalla de Summa, entre la Unión Soviética y Finlandia (1939-1940).
 Summa Daemoniaca, libro de 2004 escrito por el Padre José Antonio Fortea.
 Summa Plantarum (abreviado Summa Pl.), libro con ilustraciones y descripciones botánicas de Fulgenzio Vitman de 1789-1792.
 Summa Theologica, la más famosa obra de Tomás de Aquino.